Parc des expositions, désigne, en France, une aire réservée à des expositions.

En France, on reconnaît les parcs des expositions suivants :
 Parc des expositions d'Angers
 Parc des expositions de la Beaujoire (Nantes)
 Parc des expositions de Besançon
 Parc des expositions de Bordeaux
 Parc des expositions de Cergy-Pontoise
 Parc des expositions de Châlons
 Parc des expositions de Chambéry
 Parc des expositions de Dijon
 Parc des expositions de Haute-Saône
 Parc des expositions de La Rochelle
 Parc des expositions de Metz
Parc des expositions de Marseille Chanot
 Parc des expositions de Nancy
 Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte
 Parc des expositions de Pau
 Parc des expositions de Penfeld (Brest)
 Parc des expositions de Perpignan
 Parc des expositions de la porte de Versailles (Paris)
 Parc des expositions de Rennes Aéroport
 Parc des expositions de Rouen
 Parc des expositions et des congrès de Saint-Denis
 Parc des expositions de Toulouse et futur Parc des expositions et Centre de conventions de Toulouse Métropole